Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Dianne Fromholtz 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (semifinali)
 Tracy Austin (semifinali)
 Billie Jean King (quarti di finale)
 Evonne Goolagong (campionessa)

 Dianne Fromholtz (finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Kerry Reid (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoors 1979